Молокоедово — деревня в Невельском районе Псковской области, Туричинская волость
 Молокоедово — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Невельском районе Псковской области